Toponímia:
 Almagro (Madrid)
 Almagro (Castella-La Manxa), municipi de la província de Ciudad Real a la comunitat autònoma de Castella-la Manxa
 Biografies:
 Diego de Almagro (Almagro, 1479 – Cusco, Perú, 1538), conquistador espanyol 
 Diego de Almagro el Mozo (Panamà, 1522 - Cusco, 1542), aventurer peruà, governador del Perú
 Luis Almagro o Luis Leonardo Almagro Lemes (Paysandú, 1963), advocat i diplomàtic uruguaià pertanyent al Front Ampli
 Martín Almagro Basch (Tramacastilla, província de Terol, 1911 - Madrid, 1984), arqueòleg i prehistoriador espanyol
 Nicolás Almagro Sánchez (1985, Múrcia, Espanya), tennista professional
 Rosa Almagro i Ribera de Presas (Barcelona, 1920), compositora
 Melchor Almagro San Martín
 Miscel·lània: Club Atlético San Lorenzo de Almagro, club de futbol argentí al barri de Boedo de la ciutat de Buenos Aires